Jürgen Sievers ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Sievers (Architekt), deutscher Architekt 
 Jürgen Sievers (Ingenieur), deutscher Ingenieur und Autor